Bogem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bogem, Sukomoro, by, 
 Bogem, Kawedanan, by, 
 Bogem, Blora, by, 
 Bogem, Klaten, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar